Alexander Christiani ist der Name folgender Personen:

* Alexander Christiani (Mathematiker) (1587–1637), deutscher Theologe und Mathematiker
 Alexander Christiani (Diplomat) (* 1940), österreichischer Diplomat
 Alexander Christiani (Unternehmer) (* 1958), deutscher Autor, Coach und Unternehmer